(pouvant se traduite en français par « étrange ») peut faire référence à :

 Weird est une chanson du groupe américain de rock Hanson paru en 1997 sur leur premier album.
 Weird Tales   est un magazine américain de type pulp lancé en .
 Weird Al Yankovic (1959-) est chanteur, musicien, acteur, parodiste, compositeur, accordéoniste et producteur de télévision américain.
 Weird: The Al Yankovic Story est un film américain sur la vie de l'artiste ci-dessus prévu pour 2022.
 Weird Lullaby est un album jazz du pianiste et chanteur bebop Babs Gonzales paru en 1992.
 Weird NJ est un magazine qui est publié dans le New Jersey.

WEIRD est un sigle composé des lettres W, E, I, R et D pouvant faire référence à :
 (pouvant se traduire par « Occidental, éduqué, industrialisé, riche et démocratique »), un type de patients qui constituerait la plus grande partie des personnes étudiées en psychologie. Ce biais méthodologique conduit à sous-estimer les effets de la diversité sociale et culturelle sur le cerveau des individus. À ne pas confondre avec les WASP.

Notes et références